Владимир Александрович Яковлев:
* Яковлев, Владимир Александрович (род. 1954) — солист музыкального театра, народный артист России (2004).
 Яковлев, Владимир Александрович (род. 1984) — казахстанский футболист.